Vernești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Vernești (Buzău), Gemeinde im Kreis Buzău
 Vernești (Argeș), Dorf im Kreis Argeș